Ракер Парк () — баскетбольный корт в Гарлеме (Манхэттен, Нью-Йорк) на 155-й улице и Проспекте Фредерика Дугласа, через дорогу от бывшего стадиона Polo Grounds. Географически расположен на большом утёсе Coogan's Bluff. Многие, кто играл в турнирах Ракер-парка достигли значительной известности, а некоторые из них играли(ют) в НБА.

Ракер-парк был показан в телевизионном фильме На священной земле: Чемпионы стритбола Ракер-парка канала TNT, который транслировался в 2000 году и выиграл спортивную премию Эмми.

История 
Корт назван в честь Холкомба Ракера, местного учителя и директора по спортплощадкам Департамента парков и отдыха Нью-Йорка. Ракер организовал турнир по баскетболу в 1950 году для того, чтобы помочь детям из неблагополучных семей уйти с улиц и стремиться к студенческой карьере. Баскетболисты, участвующие в турнирах Ракер-парка, используют в своей игре слэм-данки, кроссоверы, а также любят побравировать перед соперникам, что возбуждает зрителей, этот игровой стиль больше присущ уличному баскетболу, нежели профессиональному.

Известные игроки
Хотя многие профессиональные баскетболисты играли в Ракер-парке уже после приобретения известности, многие другие оттачивали свои баскетбольные навыки именно на этом корте ещё до того как стать знаменитыми, в том числе:

 Карим Абдул-Джаббар
 Аллен Айверсон
 Кенни Андерсон
 Рон Артест
 Нейт Арчибальд
 Сильвестр Блай
 Коби Брайант
 Леброн Джеймс
 Джампин Джеки Джексон
 Кевин Дюрант
 Джулиус "Доктор Джей" Ирвинг
 Кайри Ирвинг
 Винс Картер
 Крис Маллин
 Эрл Маниго
 Стефон Марбери
 Джамал Машберн
 Эрл Монро
 Джоаким Ноа
 Сатч Сандерс
 Лэнс Стивенсон
 Себастьян Телфэйр
 Джамаал Тинсли
 Конни Хокинс
 Уилт Чемберлен
 Рафер Элстон

Примечания

Ссылки

 
 Указатель имён. Ракер-парк
 Жизнь с стритболом
 Court profile of Rucker Park basketball court
 Photo gallery: Hopefuls Tryout for Rucker Park Basketball Tournament
 Holcombe Rucker for the Basketball Hall of Fame

Парки Манхэттена
Гарлем